Гран-при Мексики 2017 года (официально Formula 1 Gran Premio de México 2017) — автогонка, восемнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формулы-1» сезона  года, который прошёл с 27 по 29 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика.

Квалификация 

{{Ф1К|3|1|5| Себастьян Феттель|Ferrari|1:17,665|1:16,870|1:16,488|1}}

|}
 Примечания
 1.  Даниэль Риккардо наказан потерей 20 позиций на стартовом поле из-за превышения квоты по замене элементов силовой установки.
 2.  Брендон Хартли наказан потерей 20 позиций на стартовом поле из-за превышения квоты по замене элементов силовой установки.
 3.  Фернандо Алонсо наказан потерей 20 позиций на стартовом поле из-за превышения квоты по замене элементов силовой установки.
 4.  Стоффель Вандорн наказан потерей 35 позиций на стартовом поле из-за превышения квоты по замене элементов силовой установки.
 5.  Пьеру Гасли не удалось преодолеть время в пределах требования 107%(т.к. он не выезжал), но он получил разрешение от стюардов на гонку; он также был наказан потерей 20 позиций на стартовом поле из-за превышения квоты по замене элементов силовой установки.Источник:''' 

Стартовое поле

Гонка

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

Гран-при Мексики